Постоянный представитель Турции при ООН — официальное должностное лицо, представляющее Турцию во всех органах Организации Объединённых Наций.

С 16 октября 2016 года должность постоянного представителя Турции в ООН занимает Феридун Синирлиоглу.

Постоянные представители Турции при ООН

См. также 
 Министерство иностранных дел Турции
 Список представителей Турции при международных организациях

Примечания